Dazhulin (kinesiska: 大竹林, 大竹林街道, 大石场) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 13 kilometer nordväst om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Dazhulin är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Chongqing,  km sydost om Dazhulin. Runt Dazhulin är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina